Wesoła ist der Name mehrerer Orte:

 Wesoła (Krakau), Stadtteil von Krakau, Polen
 Wesoła (Warschau), Stadtteil von Warschau, Polen
 Wesoła (Mysłowice), Stadtteil von Mysłowice, Woiwodschaft Schlesien, Polen, bis 1945 Fürstengrube
 Wesoła (Nozdrzec), Ort im Powiat Brzozowski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Wesoła (Laskowice Wielkie), Ort im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln, Polen, bis 1936 Wesely, 1936 bis 1945 Freudengrund, Kreis Rosenberg O.S., Schlesien